Ante puede referirse a lo siguiente:

 Ante.— Un tipo de piel.
 Ante (animal).— Otro nombre del rebeco.
 Ante (color).— Un color.
 Ante (nombre).— Un nombre eslavo.
 Ante (prefijo).— Un prefijo.
 Ante (preposición).— Una preposición.
Ante (bebida).— Una bebida.